Устенко — українське прізвище.

 Устенко Іван Петрович (1925—2001) — учасник німецько-радянської війни.
 Устенко Олег Леонідович (* 1969) — економічний аналітик
 Устенко Олександр Андрійович (* 1930) — український вчений-економіст і політик
 Устенко Олексій Олегович (* 1994) — український економіст, бізнесмен. Народний депутат України 9-го скликання.
 Устенко Петро Іванович (* 1960) — український політик, голова Соціалістичної партії України

українські прізвища
Прізвища на -енко